Deux districts de Corée du Sud :
 Le district de Goseong dans la province de Gyeongsang du Sud ;
 Le district de Goseong dans la province de Gangwon.